Il singolare del torneo di tennis Waikoloa Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Sandrine Testud che ha battuto in finale Justine Henin che si è ritirata sul punteggio di 6-3, 2-0.

Teste di serie 

 Justine Henin (finale)
 Sandrine Testud (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Lisa Raymond (semifinali)

 Amy Frazier (secondo turno)
 Marlene Weingärtner (secondo turno)
 Meilen Tu (quarti di finale)
 Lilia Osterloh (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waikoloa Championships 2001